Nissan — empresa japonesa fabricante de automóveis
Rio Nissan — da Suécia
Nissan (mês) — do calendário judaico
Nissan-lez-Ensérune — comuna francesa da Occitânia